Крайнєв  Володимир
 Крайнєв Володимир Всеволодович — радянський, російський і німецький піаніст, музичний педагог, громадський діяч. Народний артист України.
 Крайнєв Володимир Михайлович — радянський, український кінорежисер («Українська вендета» (1990), «Золоте курча» (1993), «Презумпція вини», «Вітання Вам!» (2007) тощо).

Примітки